Публий Альфен Вар:

 Публий Альфен Вар (консул-суффект);
 Публий Альфен Вар (консул).